Oljato-Monument Valley (Arizona)
Oljato-Monument Valley (Utah)

Desambiguações de topônimos